El Molinito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Molinito, Guanajuato, ort, Jaral del Progreso, 
 El Molinito, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar